Delta Connection () — торговая марка или бренд североамериканской авиакомпании Delta Air Lines, используемый рядом отдельных региональных авиаперевозчиков для работы на средних и коротких маршрутах, стыкующихся с магистральными перевозками Дельты.

Компании, работающие под брендом Delta Connection, как правило, выполняют рейсы на самолётах с малой загрузкой, но с высокой частотой полётов. Данная схема авиаперевозок применяется повсеместно для обеспечения оперативного пассажирооборота из небольших городов в крупные транзитные узлы авиакомпании. Зачастую словосочетание Delta Connection употребляется как дочерняя авиакомпания Delta Air Lines, однако под этим всегда понимается торговая марка ряда региональных авиаперевозчиков.

Под брендом Delta Connection в настоящее время работают следующие компании:

 Atlantic Southeast Airlines
 Comair
 Chautauqua Airlines
 Freedom Airlines
 Mesaba Airlines
 Pinnacle Airlines
 Shuttle America
 SkyWest Airlines

Региональная American Eagle Airlines выполняет часть рейсов из Лос-Анджелеса в некоторые города Калифорнии в рамках код-шерингового договора с Delta Connection, однако не использует её ливрею ни на одном своём самолёте.

Авиакомпания Delta Air Lines — одна из немногих в мире магистральных перевозчиков, содержащая собственный учебный центр подготовки и переподготовки пилотов — Delta Connection Academy. Центр находится в Санфорде, штат Флорида, с базой в Международном аэропорту Орландо. Главная задача лётной академии — подготовка кадров для региональных авиакомпаний. Delta Connection Academy готовит лётчиков и для более чем тридцати других авиакомпаний, по состоянию на сегодняшний день выдав больше сертификатов FAA, чем любая другая лётная школа страны.



История 
Подразделение Delta Connection было создано в 1984 году для расширения маршрутной сети авиакомпании Delta Air Lines. Перед новым подразделением ставились задачи обеспечения пассажирских перевозок между небольшими городами и главными хабами Дельты. Поскольку эксплуатация самолётов большой вместимости на данных маршрутах являлась нецелесообразной, то упор был сделан на перевозках пассажиров небольшими самолётами, но с высокой частотой полётов. Для решения поставленных задач наиболее востребованными оказались региональные авиакомпании страны.

 1 марта 1984 года под брендом Delta Connection начала работать авиакомпания Atlantic Southeast Airlines (ASA) с хабом в Атланте и позднее — в Международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт. ASA являлась полностью дочерней компанией Дельты с 11 мая 1999 до 7 сентября 2005 года, когда она была приобретена авиакомпанией SkyWest Airlines.
 Ransome Airlines работала под брендом Delta Connection с 1 марта 1984, но 1 июня 1986 года вышла из подразделения Дельты по причине покупки авиакомпанией Pan American.
 Региональный перевозчик Comair начал выполнять рейсы Delta Connection 1 сентября 1984, а в начале 2000 года стал 100%-ной дочерней авиакомпанией Дельты.
 В составе Delta Connection также работала региональная Rio Airways, выполнявшая полёты из Международного аэропорта Даллас/Форт-Уэрт и обанкротившаяся 14 декабря 1986 года.
 Business Express использовала бренд с 1 июня 1986 по 15 марта 2000 года, эксплуатируя маршруты в Канаде и северо-восточной части США. Далее была приобретена корпорацией AMR и соединена с системой авиаперевозок American Eagle Airlines.
 Trans States Airlines выполняла рейсы в составе Delta Connection с марта 1998 о 31 марта 2000 года, главным образом в города Нью-Йорк и Бостон.
 American Eagle Airlines 18 января 2002 года заключила с подразделением Delta Connection код-шеринговый договор на перевозку пассажиров из Лос-Анджелеса в ряд городов штата Калифорния, что позволило авиакомпании Delta Air Lines получить часть мест на рейсах American Eagle Airlines, а пассажирам — использовать на этих рейсах бонусы программы поощрения часто летающих пассажиров SkyMiles.
 2 ноября 2004 года авиакомпания Atlantic Coast Airlines (АСА) прекратила полёты под брендом Delta Connection. В результате последовавшей реорганизации АСА вышла на рынок перевозок под именем Independence Air, позиционируя себя как авиакомпанию-дискаунтера с базовым аэропортом Вашингтон (Даллес). Несмотря на свою популярность у пассажиров, деятельность Independence Air оказалась убыточной и 5 января 2006 года авиакомпания была закрыта по стандартной процедуре банкротства.
 22 декабря 2004 года Delta Air Lines объявила о том, что авиационный холдинг Republic Airways передаёт под бренд Delta Connection 16 самолётов Embraer 170 своей дочерней авиакомпании America Shuttle. Первый рейс в рамках данного договора был выполнен 1 сентября 2005 года.
 4 декабря 2005 года Дельта сообщает о заключении договора с холдингом Mesa Air Group о передаче 30 самолётов Bombardier CRJ-200 своей дочерней авиакомпании Freedom Airlines в группу Delta Connection. Несколько позже холдинг заявляет о замене CRJ-200 на Embraer ERJ 145, первый полёт в новом статусе состоялся в начале октября 2005 года.
 21 декабря 2006 года авиакомпания Big Sky Airlines с 8 самолётами Beechcraft 1900 заключает договор на использование бренда Delta Connection, рейсы выполняются из Международного аэропорта Логан в Бостоне.
 1 марта 2007 года Express Airlines заключает договор об использовании бренда Delta Connection на 10 самолётах Emraer 145XR с выполнением рейсов из Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Позднее количество самолётов увеличилось ещё на восемь единиц.
 30 апреля 2007 года к Delta Connection присоединилась авиакомпания Pinnacle Airlines с 16 самолётами Bombardier CRJ-900. Полёты в новых ливреях начались в декабре 2007 года.
 3 июля 2008 года Delta Air Lines и ExpressJet сообщают о прекращении совместного договора с 1 сентября 2008 года.
 8 ноября 2008 года Дельта и Mesaba Airlines объявляют о начале эксплуатации семи самолётов Bombardier CRJ-900, ранее работавших в компании Freedom Airlines и восьми новых самолётов этого же класса, под брендом Delta Connection с 12 февраля 2009 года.

Флот

Инциденты и несчастные случаи 
 21 августа 1995 года. Рейс 529 Атланта-Галфпорт. Embraer Brasilia (бортовой N256AS) авиакомпании Atlantic Southeast Airlines разбился при аварийной посадке на поле близ Карролтона. При прохождении высоты FL180 у левого двигателя отделился пропеллер. При попытке экстренной посадки в Атланте самолёт упал на деревья и загорелся, погибло 8 из 29 человек. Авария вызвана усталостной трещиной в металле.
 9 января 1997 года. Рейс 3272 Цинциннати-Детройт авиакомпании Comair. Embraer Brasilia (бортовой N265CA) при заходе на посадку на полосу 3R аэропорта Детройт в снежную бурю вошёл в глубокое пике и разбился в поле. Причинами катастрофы были неверные стандарты FAA по сертификации полёта в условиях обледенения и неправильное решение экипажа работать в условиях обледенения на скоростях, близких к нижнему пределу (с невыпущенными закрылками). Погибли все 29 человек на борту.
 27 августа 2006 года. Рейс 5191 Лексингтон-Атланта авиакомпании Comair. Bombardier Canadair CRJ-100ER (бортовой N431CA) разбился сразу после взлёта, погибло 49 из 50 находившихся на борту. Экипаж по ошибке совершал взлёт с более короткой полосы.
 18 февраля 2007 года. Рейс 6448 Атланта-Кливленд авиакомпании Shuttle America. Embraer ERJ-170-100SE (бортовой N862RW) при посадке в аэропорту Кливленда выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы 28, обошлось без пострадавших.

Примечания

Ссылки 
Delta Connection 

Региональные авиакомпании США
Delta Air Lines